Kertész András (?) Kossuth-díjas (1950) mozdonyfűtő
 Kertész András (Kertész András Lajos) (1956) nyelvész, tudományfilozófus
 Kertész András (1977) operaénekes, kulturális szakember, üzleti tanácsadó